Kaland, egy izgalmas vagy szokatlan élmény, amely lehet egy merész, rendszerint kockázatos, bizonytalan kimenetelű vállalkozás.

Irodalom

 Kaland, Márai Sándor színműve
 Kaland, Herczeg Ferenc elbeszélése

Filmek

 A kaland, olasz-francia filmdráma (1960), rend.: Michelangelo Antonioni
 Kaland, Márai Sándor színművéből készült romantikus filmdráma (2011), rend.: Sipos József